Лажани () — село в Республики Македония, в общине Долнени в Пелагонийском регионе страны.

Село расположено в котловине Пелагония в долине Прилепско-Поле, к северо-западу от города Прилеп.

История 
В XIX веке село было населённым пунктом в Османской империи (Прилепская каза), 1873 году в , изданной в 1878 году в Константинополе, упоминается о 175 мусульманах, 149 болгарах и 107 цыганах населявших село Лаяни. В 1900 году здесь проживали: болгары-христиане — 120 чел., болгары-мусульмане (помаки, торбеши) — 320 чел. и цыгане — 200 чел. В 1905 году 120 жителей села Лежани были прихожанами церкви Болгарской екзархии. На этнической карте северо-западной Македонии 1929 года, приведённой , Лажани обозначены как село с болгарским и цыганским населением.

Население 
По результатам переписи 2002 года население села — 1864 жителя, из них
 боснийцы — 1054 чел.;
 турки — 402 чел.;
 македонцы — 278чел.;
 албанцы — 108 чел.;
 другие — 22 чел.

Социально значимые объекты 
В селе есть восьмилетняя школа «им. Мирче Ацева» и амбулатория.

Культура и спорт 
В селе проводится фестиваль народной песни «Златен глас».

В Лажани есть футбольный клуб «Слога».

Примечания 

Населённые пункты Северной Македонии